Minguet ist der Familienname folgender Personen:

 Pablo Minguet e Yrol (vor 1733–1801), spanischer Schriftsteller, Verleger, Stecher, Musikpädagoge und Komponist
 Olga Davydova-Minguet (* 1967), Ethnologin und Hochschullehrerin aus Finnland